Креймер () — английская фамилия немецкого, нидерландского или еврейского происхождения.

 Креймер, Джек (1921—2009) — американский теннисист.
 Креймер, Джои (род. 1973) — американский актёр.
 Креймер, Лея Яковлевна (известная как Иза Кремер, 1882—1956) — эстрадная певица, артистка оперетты.
 Креймер, Нахум (Креймер-Шадми, 1898—1985) — израильский военный деятель, полковник.
 Креймер, Стенли (1913—2001) — американский кинорежиссёр и продюсер.

См. также 
 Крамер
 Крейман